Соревнования в плавании на 100 метров баттерфляем (женщины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2011 проводились в бассейне Шанхайского спортивного центра «Восток» в Шанхае, 24 и 25 июля 2011 года.

Отборочные заплывы начались 24 июля в 9:00 по местному времени (UTC+8). Полуфиналы проводились в тот же день в 18:02, а финал — 25 июля в 18:02.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Переплыв 
Проводился между поделившими 17-е место в отборочном заплыве Ванессой Мор и Зиной Зуттер, 24 июля.

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты 

100 м, баттерфляй, женщины